Скотт Эрик Уайнгер (; 5 октября 1975 года) — американский актёр, продюсер и сценарист.

Биография 
Родился в еврейской семье. Юность провёл в Голливуде, Флорида. Позже переехал в Лос-Анджелес.

Уайнгер получил известность благодаря озвучиванию Аладдина в одноимённом мультфильме студии Disney и его продолжениях. Также известен по роли Стива Хейла, бойфренда Донны Джо Маргарет Тэннер в телесериале «Полный дом». В настоящее время является сценаристом и продюсером для телевизионных сериалов.

Фильмография

Ссылки